Вулиця 1 Травня — назва вулиць у різних населених пунктах держав колишнього СРСР, на честь Дня міжнародної солідарності трудящих, який у країнах колишнього СРСР припадає на 1 травня.

Вулиця 1 Травня — вулиця у Балаклії.
 Вулиця 1 Травня — вулиця у Бериславі.
 Вулиця 1 Травня — вулиця у Гайсині.
 Вулиця 1 Травня — вулиця у Голої Пристані.
 Вулиця 1 Травня — вулиця у Гуляйполі.
 Вулиця 1 Травня — вулиця у Керчі.
 Вулиця 1 Травня — вулиця у Києві.
 Вулиця 1 Травня — вулиця у Коростені.
 Вулиця 1 Травня — вулиця у Куп'янську.
 Вулиця 1 Травня — вулиця у Лисичанську.
 Вулиця 1 Травня — вулиця у Луганську.
 Вулиця 1 Травня — вулиця у Любомлі.
 Вулиця 1 Травня — вулиця у Мені.
 Вулиця 1 Травня — вулиця у Південному.
 Вулиця 1 Травня — вулиця у Прилуках.
 Вулиця 1 Травня — вулиця у Тальному.
 Вулиця 1 Травня — вулиця у Харкові.
 Вулиця 1 Травня — вулиця у Чернігові.
 Вулиця 1 Травня — вулиця у Чорноморську.

Колишні назви: 
 Вулиця 1 Травня — колишня назва Лугової вулиці у Андріївці Донецької області.
 Вулиця 1 Травня — колишня назва Березанської вулиці у Баришівці.
 Вулиця 1 Травня — колишня назва Покровської вулиці у Билбасівці.
 Вулиця 1 Травня — колишня назва Сумської вулиці у Білопіллі.
 Вулиця 1 Травня — колишня назва вулиці Петра Дорошенка у місті Богуслав.
 Вулиця 1 Травня — колишня назва вулиці Фіалковського у Броварах.
 Вулиця 1 Травня — колишня назва вулиці Митрополита Іларіона у Брусилові.
 Вулиця 1 Травня — колишня назва вулиці Щаслива у місті Васильків.
 Вулиця 1 Травня — колишня назва вулиці Героїв Майдану у Вашківцях.
 Вулиця 1 Травня — колишня назва вулиці Михайла Гуцуляка у місті Вижниця.
 Вулиця 1 Травня — колишня назва вулиці Височанський Шлях у Високому.
 Вулиця 1 Травня — колишня назва Травневої вулиці у Глобиному.
 Вулиця 1 Травня — колишня назва вулиці Галини Кальченко у Городищі.
 Вулиця 1 Травня — колишня назва Травневої вулиці у Грицеві.
 Вулиця 1 Травня — колишня назва вулиці Аріхтектора Заболотного у місті Дніпро.
 Вулиця 1 Травня — колишня назва вулиці Героїв Маріуполя у місті Дунаївці.
 Вулиця 1 Травня — колишня назва вулиці Марцеліни Даровської у Жашкові.
 Вулиця 1 Травня — колишня назва вулиці Святослава Ріхтера у Житомирі.
 Вулиця 1 Травня — колишня назва вулиці В'ячеслава Липинського у Звенигородці.
 Вулиця 1 Травня — колишня назва вулиці Олександра Кушнеренка в смт. Іванків.
 Вулиця 1 Травня — колишня назва вулиці Магдебурзького Права у Камені-Каширському.
 Вулиця 1 Травня — колишня назва вулиці Волинських чехів у смт Квасилів.
 Вулиця 1 Травня — колишня назва Травневої вулиці у Клавдієво-Тарасовому.
 Вулиця 1 Травня — колишня назва вулиці Миколаївська у місті Кодима.
 Вулиця 1 Травня — колишня назва вулиці Василя Пирогова у місті Козятин.
 Вулиця 1 Травня — колишня назва вулиці Травнева у місті Корець.
 Вулиця 1 Травня — колишня назва Тартацької вулиці у Корсуні-Шевченківському.
 Вулиця 1 Травня — колишня назва вулиці Євгена Коновальця у смт. Ланчин.
 Вулиця 1 Травня — колишня назва вулиці Громова у Лисянці.
 Вулиця 1 Травня — колишня назва вулиці Студентської у місті Маневичі.
 Вулиця 1 Травня — колишня назва Георгіївської вулиці у Маріуполі.
 Вулиця 1 Травня — колишня назва Травневої вулиці у Млинові.
 Вулиця 1 Травня — колишня назва Травневої вулиці у Немирові.
 Вулиця 1 Травня — колишня назва Василівської вулиці у Ніжині.
 Вулиця 1 Травня — колишня назва вулиці Українська у смт. Нова Водолага.
 Вулиця 1 Травня — колишня назва вулиці Володимира Великого у місті Новоград-Волинський.
 Вулиця 1 Травня — колишня назва вулиці Травнева у місті Новоукраїнськ.
 Вулиця 1 Травня — колишня назва вулиці Громадська у місті Первомайський.
 Вулиця 1 Травня — колишня назва вулиці Української у місті Перечин.
 Вулиця 1 Травня — колишня назва Східної вулиці у Райгородоці.
 Вулиця 1 Травня — колишня назва вулиці Волонтерська у місті Рожище.
 Вулиця 1 Травня — колишня назва Вокзальної вулиці у Рокитному Рівненської області.
 Вулиця 1 Травня — колишня назва вулиці Травнева у місті Сарни
 Вулиця 1 Травня — колишня назва вулиці Незалежності у Святогірську.
 Вулиця 1 Травня — колишня назва Шнурківської вулиці у Слов'янську.
 Вулиця 1 Травня — колишня назва вулиці Деповська у місті Сновськ.
 Вулиця 1 Травня — колишня назва вулиці Остапа Вишні у Сокирянах.
 Вулиця 1 Травня — колишня назва вулиці Соборна у місті Старокостянтинів.
 Вулиця 1 Травня — колишня назва вулиці Вербова у місті Тлумач.
 Вулиця 1 Травня — колишня назва вулиці Зигмунда Козаря у Фастові.
 Вулиця 1 Травня — колишня назва Ясної вулиці у Черкаському Донецької області.
 Вулиця 1 Травня — колишня назва вулиці Івана Носача у Шполі.

Вулиця 1 Травня — вулиця у Єревані.

Вулиця 1 Травня — вулиця у Астрахані.
 Вулиця 1 Травня — вулиця у Барнаулі.
 Вулиця 1 Травня — вулиця у Бузулуці.
 Вулиця 1 Травня — вулиця у Воронежі.
 Вулиця 1 Травня — вулиця у Казані.
 Вулиця 1 Травня — вулиця у Костромі.
 Вулиця 1 Травня — вулиця у Липецьку.
 Вулиця 1 Травня — вулиця у Москві.
 Вулиця 1 Травня — вулиця у Нижньому Новгороді.
 Вулиця 1 Травня — вулиця в Омську.
 Вулиця 1 Травня — вулиця у Оренбурзі.
 Вулиця 1 Травня — вулиця у Рязані.
 Вулиця 1 Травня — вулиця у Смоленську.
 Вулиця 1 Травня — вулиця в Ульяновську.
 Вулиця 1 Травня — вулиця в Ярославлі.

Вулиці